Antonio Avati (1946-), producteur et scénariste italien,
 James Avati (1912-2005), peintre et illustrateur américain, 
  (1966-), réalisatrice italienne, 
 Mario Avati (1921-2009), peintre et graveur français,
 Pupi Avati (1949-), réalisateur, scénariste et producteur de films italien.
 
Patronyme italien